La denominazione Sâncel si riferisce a due diversi comuni della Romania:

Sâncel, comune del distretto di Alba
Sâncel, comune del distretto di Harghita